Termenul „Adoni” se poate referi la:

 Adoni, Andhra Pradesh, India
 Adoni, Bihor
  Adonia fiul al patrulea al regelui biblic David